Cloos steht für folgende geografische Objekte:

 Dorsum Cloos, Meeresrücken auf dem Erdmond
 Hans-Cloos-Preis der Geologischen Vereinigung
 Kap Cloos, Kap an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Mount Cloos, Berg an der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Cloos ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Cloos (1898–1974), deutsch-US-amerikanischer Geologe, Bruder von Hans Cloos
 Friedrich „Fritz“ Cloos (1909–2004), Leiter der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterorganisation Rumäniens und Auslandsagent des rumänischen Geheimdienstes 
 Hans Cloos (1885–1951), deutscher Geologe
 Hans Peter Cloos (* 1949), deutscher Regisseur
 Peter Cloos (1799–1870), deutscher Schultheiß und Politiker 

Cloos im Firmennamen tragen folgende Unternehmen:

 Carl Cloos Schweißtechnik GmbH, deutscher Hersteller von Schweißgeräten und Industrierobotern.  

Siehe auch:
 Clos
 Kloss
 Klos
 Glos